

Persone
Andrea Cecconi – politico italiano
Eugenio Cecconi – arcivescovo cattolico italiano
Eugenio Cecconi – pittore italiano
Fausto Cecconi – aviatore italiano
Flavio Cecconi – calciatore italiano
Giancarlo Cecconi – ex tiratore a segno italiano
Jaurès Pacifico Cecconi – matematico italiano
Leonardo Re Cecconi – disc jockey e conduttore radiofonico italiano
Lorenzo Cecconi – pittore e acquerellista italiano
Luca Cecconi – calciatore e allenatore di calcio italiano
Luciano Re Cecconi – calciatore italiano
Mario Roselli Cecconi – militare italiano
Maurizia Cecconi – nuotatrice italiana
Moisè Cecconi – scrittore italiano
Niccolò Cecconi – pittore italiano
Vincenzo Cecconi – politico italiano

Altro
27900 Cecconi – asteroide della fascia principale